Staven (tarot) ook bekend als Stokken
 Stokken (Noorwegen), een voormalige gemeente in Noorwegen